

Geografia 
 Plumtree – villaggio dell'Inghilterra, nel Regno Unito
 Plumtree – area abitata della California, negli Stati Uniti d'America
 Plumtree – città della provincia del Matabeleland Meridionale, nello Zimbabwe

Musica 
 Plumtree – gruppo musicale canadese

Persone 
 John Plumtree – allenatore di rugby neozelandese